Superliga e Kosovës 2017/2018 (nazwa sponsorska Vala Superliga) – 71. edycja rozgrywek ligowych najwyższego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Kosowie. Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 18 sierpnia 2017 do 20 maja 2018 rozegrały 33 kolejki meczów. Tytułu nie obroniła , nowym mistrzem został klub .

Drużyny

Tabela 

||rowspan=6|

Wyniki spotkań

Kolejki 1–22

Kolejki 23–33

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie 10. drużyna Superligi () spotkała się z 3. zespołem Liga e Parë (), zaś 9. drużyna Superligi () z 4. zespołem Liga e Parë (). Wszystkie mecze rozegrano na stadionie Rexhep Rexhepi w Glogovacu.

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 maja 2018

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 24 maja 2018

|}

Najlepsi strzelcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy 

Rozgrywki piłkarskie w Kosowie
2017 w Kosowie
2018 w Kosowie